

Geografia 
Canada
 Dixon – villaggio del comune di South Stormont

Stati Uniti d'America
 Dixon – comune della California
 Dixon – città dell'Illinois
 Dixon – comune dell'Iowa
 Dixon – comune del Kentucky
 Dixon – area non incorporata della civil township di Au Train
 Dixon – comune del Missouri
 Dixon – census-designated place del Montana
 Dixon – comune del Nebraska, nella contea omonima
 Dixon –  census-designated place del Nuovo Messico
 Dixon – centro abitato del Wyoming
 Dixon Entrance – stretto dell'Alaska sud-orientale

Persone

Altro
 11833 Dixon – asteroide
 Dixon – processore della Intel

Pagine correlate 
Mason-Dixon